Duge steht für:

 Duge (Shuicheng), Großgemeinde im Kreis Shuicheng, Provinz Guizhou, China

Duge ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Duge (1856–1927), Geestemünder Hafeninspektor, Cuxhavener Fischerei-Inspektor, Hamburger Fischereidirektor
 Olaf Duge (* 1952), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Duke